I liga szkocka w piłce nożnej (1930/1931) – czterdziesty pierwszy sezon w historii rozgrywek. Mistrzem kraju został zespół Rangers. Awans uzyskały zespoły Third Lanark i Dundee United. Do Scottish Football League First Division spadły zespoły Hibernian i East Fife.

Tabela końcowa 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji
1930 w piłce nożnej
1931 w piłce nożnej